Koban kann sich, je nach Aussprache, auf zwei verschiedene Begriffe aus dem Japanischen beziehen:

 Kōban (交番), mit einem langen O, sind eine Art Polizeihäuser in Japan
 Koban (Münze) (小判), mit einem kurzen O, sind alte, ovale Goldmünzen des alten Japans

Koban ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Koban (1931–2022), deutscher Grafiker
 Dejan Koban (* 1979), slowenischer Lyriker und Editor
 Hans Koban (1935–2013), deutscher Bankmanager
 Wilhelm Koban (1885–1961), deutscher Architekt